Rock Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rock Hill (Alabama)
 Rock Hill (Arkansas)
 Rock Hill (Florida)
 Rock Hill (Georgia)
 Rock Hill (Indiana)
 Rock Hill (Louisiana)
 Rock Hill (Mississippi)
 Rock Hill (Missouri)
 Rock Hill (New York)
 Rock Hill (Ohio)
 Rock Hill (South Carolina)
 Rock Hill (Tennessee)
 Rock Hill (Virginia)

Rock Hill steht für folgende Unternehmen:
 Rock Hill Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Rock Hill Farm
 Rockhill
 Rocky Hill